

Niemcy 
 Lenzen – dzielnica gminy Mustin w powiecie Ludwigslust-Parchim w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Lenzen (Elbe) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Łęczno